Der Chachoengsao Hi-Tek Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Chachoengsao, der in der Thai League 3 (Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 1997 gegründet. Seit 2009 spielt der Verein drittklassig. Von 2009 bis 2015 spielte der Verein in der Regional League Division 2. Hier spielte der Verein in der Central/East-Region. 2016 wechselte man die Region und spielte fortan in der East-Region. 2017 erfolgte die Ligareform und man spielte in der neugeschaffenen Thai League 3. Hier spielt der Verein in der Upper-Region.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Central/East: 2015 (2. Platz)

 Regional League Division 2 – East: 2016 (2. Platz)

 Thai League 3 – East
 Vizemeister: 2020/21, 2021/22

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Chachoengsao Town Municipality Stadium (), auch Fighting Fish Stadium genannt, in Chachoengsao aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern.

Spielstätten

Spieler 
Stand: 3. Februar 2023

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2007

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Chachoengsao Hi-Tek FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Chachoengsao Hi-Tek FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Chachoengsao Hi-Tek FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Chachoengsao HiTek, FC
Gegründet 1997
Sport (Chachoengsao)